El Himno Nacional de la República (it. L'inno Nazionale della Repubblica), o simplemente Himno Nacional (Inno Nazionale), es el himno nacional de San Marino.

Fue compuesto por Federico Consolo, y adoptado por el Consejo Grande y General como himno nacional sanmarinense el 11 de septiembre de 1894, cuando fue inaugurado en el Palazzo Pubblico.

Letra 
Oficialmente el himno no tiene letra. Giosuè Carducci llegó a escribir un texto, pero el Gobierno nunca llegó a adoptarlo. Era esta:

Referencias

Enlaces externos 

 Himno Nacional de San Marino (Instrumental)
 Himno Nacional de San Marino (Con letra)

San Marino
Símbolos de San Marino
Música de San Marino
Himnos en italiano
Composiciones en la bemol mayor